Кашта́нова ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Каштанова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Каштанова вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Каштанова вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Каштанова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Каштанова вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Каштанова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Каштанова вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Каштанова вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Каштанова вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Каштанова вулиця — вулиця в місті Суми.
 Каштанова вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Каштанова вулиця — вулиця в місті Харків.
 Каштанова вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Каштанова вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці